Esta es la primera gira internacional de la cantante Paty Cantú dando inicio en México con una segunda presentación en el Auditorio Nacional. A su vez en cada show, la cantante adelantará una canción del nuevo álbum que ya viene preparando; además de cantar los sencillos "Valiente" y "Amor Amor Amor", sumándose en septiembre del 2016 el sencillo "Rompo Contigo".

Repertorio 

 Acto 1:
 Suerte
 Goma de Mascar 
 Amor,Amor,Amor
 Clavo Que Saca Otro Clavo 
 Acto 2:
 Se Desintegra el Amor
 Enséñame a Vivir (solo en el auditorio nacional)
 A Medio Paso 
 No Fue Suficiente
 Manual
 Ella/Disculpa/Esta Noche
 Prefiero Ser su Amante
 Hechos No Palabras 
 Acto 3:
 Por Besarte 
 Rompo Contigo (a partir de septiembre)
 Mujer Contra Mujer (solo en el auditorio nacional)
 Piénsalo Bien (solo en el auditorio nacional)
 Corazón Bipolar 
 Déjame Ir 
 Afortunadamente No Eres Tu 
 Valiente

Fechas 
<center>